A Happy Planet Index (HPI, magyarul: Boldog Bolygó Index) az emberi jóllét elérésének ökológiai hatékonyságát méri. A mérőszámot a londoni New Economics Foundation fejlesztette ki. A HPI három különálló jelzőszámot foglal magába: a várható élethosszt, az élettel való elégedettséget és az ökológiai lábnyomot. A kutatás eredménye azt bizonyította, hogy a magas kereset és fogyasztási szint nem garantálja a boldogságot.

Eredmények

2016-ban 
Az élettel való elégedettség:
 magas: Svájc (No. 1: 7,8), Norvégia (No. 2: 7,7), Izland (No. 3: 7,6), európai országok, USA, Dél-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland
 alacsony: Afrika (átlagosan csak 2,9–5), Ázsia (India (4,6), Banglades (4,7)), Közel-Kelet és Észak-Afrika (Szíria (3,2), Afganisztán (3,8), Irak, Egyiptom, Libanon, Irán)
Várható élettartam:
 magas: Európa (≈ 80-83 év), Kína, Hongkong (No. 1: 83,6 év), Japán, Ausztrália, Skandinávia, USA
 alacsony:  Afrika nagy része, Afganisztán, Haiti (átlagosan csak 50–60 év)
Egyenlőtlenségek:
 magas: Afrika, a Szaharától délre (- 50 %), Közel-Kelet (Afganisztán (43 %), Ázsia (India (31 %), Mianmar (32 %)))
 alacsony: Európa (Hollandia (No. 1), Izland (No. 2), Svédország (No. 3)), Ausztrália, Új-Zéland, Izrael, Japán
Ökológiai lábnyom:
 magas: Luxemburg 15,8 (No. 1), Ausztrália 9,3 (No. 2), Hongkong 8,8 (No. 3), Európa, USA, Oroszország
 alacsony: Afrika, Ázsia, Afganisztán (0,8 gha), Banglades (0,7 gha), Haiti (0,6 gha)

Happy Planet Index 2016:  

Magyarország a 69. a listán. Rendezhető táblázat:

Korábbi eredmények

Hivatkozások

További információk 
Happy Planet Index 
New Economics Foundation 

Közgazdaságtan